

Cinema 
 The Whirlpool – film del 1915 diretto da Fred E. Wright
 The Whirlpool – film del 1916 prodotto dalla Buffalo Film Company
 The Whirlpool – film del 1918 diretto da Alan Crosland
 The Whirlpool – film del 2012 diretto da Alvin Case

Letteratura
 The Whirlpool – romanzo del 1897 di George Gissing